Municipio 2 – municipio di Bari
 Municipio 2 – municipio di Genova
 Municipio 2 – municipio di Milano
 Municipio 2 – municipio di Roma